Di seguito una lista di asteroidi dal numero 523001 al 524000 con data di scoperta e scopritore.

523001–523100 

|-
| 523001 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523002 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523003 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523004 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523005 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523006 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523007 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523008 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523009 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523010 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523011 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523012 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523013 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523014 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523015 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523016 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523017 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523018 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523019 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523020 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523021 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523022 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523023 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523024 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523025 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523026 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523027 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523028 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523029 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523030 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523031 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523032 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523033 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523034 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523035 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523036 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523037 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523038 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523039 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523040 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523041 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523042 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523043 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523044 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523045 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523046 - ||  || || LINEAR
|-
| 523047 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523048 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523049 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523050 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523051 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523052 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523053 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523054 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523055 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523056 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523057 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523058 - ||  || || CSS
|-
| 523059 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523060 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523061 - ||  || || CSS
|-
| 523062 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523063 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523064 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523065 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523066 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523067 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523068 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523069 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523070 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523071 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523072 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523073 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523074 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523075 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523076 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523077 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523078 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523079 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523080 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523081 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523082 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523083 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523084 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523085 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523086 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523087 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523088 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523089 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523090 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523091 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523092 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523093 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523094 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523095 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523096 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523097 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523098 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523099 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523100 - ||  || || Spacewatch
|}

523101–523200 

|-
| 523101 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523102 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523103 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523104 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523105 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523106 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523107 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523108 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523109 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523110 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523111 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523112 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523113 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523114 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523115 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523116 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523117 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523118 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523119 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523120 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523121 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523122 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523123 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523124 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523125 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523126 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523127 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523128 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523129 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523130 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523131 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523132 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523133 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523134 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523135 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523136 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523137 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523138 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523139 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523140 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523141 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523142 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523143 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523144 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523145 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523146 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523147 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523148 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523149 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523150 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523151 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523152 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523153 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523154 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523155 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523156 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523157 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523158 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523159 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523160 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523161 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523162 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523163 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523164 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523165 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523166 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523167 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523168 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523169 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523170 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523171 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523172 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523173 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523174 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523175 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523176 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523177 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523178 - ||  || || SSS
|-
| 523179 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523180 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523181 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523182 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523183 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523184 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523185 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523186 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523187 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523188 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523189 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523190 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523191 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523192 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523193 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523194 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523195 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523196 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523197 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523198 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523199 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523200 - ||  || || Spacewatch
|}

523201–523300 

|-
| 523201 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523202 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523203 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523204 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523205 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523206 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523207 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523208 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523209 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523210 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523211 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523212 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523213 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523214 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523215 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523216 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523217 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523218 - ||  || || WISE
|-
| 523219 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523220 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523221 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523222 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523223 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523224 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523225 - ||  || || SSS
|-
| 523226 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523227 - ||  || || LINEAR
|-
| 523228 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523229 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523230 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523231 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523232 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523233 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523234 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523235 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523236 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523237 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523238 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523239 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523240 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523241 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523242 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523243 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523244 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523245 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523246 - ||  || || PMO NEO
|-
| 523247 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523248 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523249 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523250 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523251 - ||  || || CSS
|-
| 523252 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523253 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523254 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523255 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523256 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523257 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523258 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523259 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523260 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523261 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523262 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523263 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523264 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523265 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523266 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523267 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523268 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523269 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523270 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523271 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523272 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523273 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523274 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523275 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523276 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523277 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523278 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523279 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523280 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523281 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523282 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523283 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523284 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523285 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523286 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523287 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523288 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523289 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523290 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523291 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523292 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523293 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523294 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523295 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523296 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523297 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523298 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523299 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523300 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

523301–523400 

|-
| 523301 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523302 - ||  || || CSS
|-
| 523303 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523304 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523305 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523306 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523307 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523308 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523309 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523310 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523311 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523312 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523313 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523314 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523315 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523316 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523317 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523318 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523319 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523320 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523321 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523322 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523323 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523324 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523325 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523326 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523327 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523328 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523329 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523330 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523331 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523332 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523333 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523334 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523335 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523336 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523337 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523338 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523339 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523340 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523341 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523342 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523343 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523344 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523345 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523346 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523347 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523348 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523349 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523350 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523351 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523352 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523353 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523354 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523355 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523356 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523357 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523358 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523359 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523360 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523361 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523362 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523363 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523364 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523365 - ||  || || WISE
|-
| 523366 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523367 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523368 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523369 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523370 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523371 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523372 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523373 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523374 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523375 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523376 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523377 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523378 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523379 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523380 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523381 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523382 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523383 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523384 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523385 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523386 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523387 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523388 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523389 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523390 - ||  || || LONEOS
|-
| 523391 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523392 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523393 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523394 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523395 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523396 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523397 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523398 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523399 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523400 - ||  || || Pan-STARRS
|}

523401–523500 

|-
| 523401 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523402 - ||  || || LINEAR
|-
| 523403 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523404 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523405 - ||  || || WISE
|-
| 523406 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523407 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523408 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523409 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523410 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523411 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523412 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523413 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523414 - ||  || || CSS
|-
| 523415 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523416 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523417 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523418 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523419 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523420 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523421 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523422 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523423 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523424 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523425 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523426 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523427 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523428 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523429 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523430 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523431 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523432 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523433 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523434 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523435 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523436 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523437 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523438 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523439 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523440 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523441 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523442 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523443 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523444 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523445 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523446 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523447 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523448 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523449 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523450 - ||  || || WISE
|-
| 523451 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523452 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523453 - ||  || || WISE
|-
| 523454 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523455 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523456 - ||  || || WISE
|-
| 523457 - ||  || || WISE
|-
| 523458 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523459 - ||  || || CSS
|-
| 523460 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523461 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523462 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523463 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523464 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523465 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523466 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523467 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523468 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523469 - ||  || || WISE
|-
| 523470 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523471 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523472 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523473 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523474 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523475 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523476 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523477 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523478 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523479 - ||  || || CSS
|-
| 523480 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523481 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523482 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523483 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523484 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523485 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523486 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523487 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523488 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523489 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523490 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523491 - ||  || || CSS
|-
| 523492 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523493 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523494 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523495 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523496 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523497 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523498 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523499 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523500 - ||  || || Spacewatch
|}

523501–523600 

|-
| 523501 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523502 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523503 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523504 - ||  || || WISE
|-
| 523505 - ||  || || LINEAR
|-
| 523506 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523507 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523508 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523509 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523510 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523511 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523512 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523513 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523514 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523515 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523516 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523517 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523518 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523519 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523520 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523521 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523522 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523523 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523524 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523525 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523526 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523527 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523528 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523529 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523530 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523531 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523532 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523533 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523534 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523535 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523536 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523537 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523538 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523539 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523540 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523541 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523542 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523543 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523544 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523545 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523546 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523547 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523548 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523549 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523550 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523551 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523552 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523553 - ||  || || CSS
|-
| 523554 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523555 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523556 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523557 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523558 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523559 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523560 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523561 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523562 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523563 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523564 - ||  || || CSS
|-
| 523565 - ||  || || CSS
|-
| 523566 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523567 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523568 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523569 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523570 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523571 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523572 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523573 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523574 - ||  || || CSS
|-
| 523575 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523576 - ||  || || CSS
|-
| 523577 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523578 - ||  || || CSS
|-
| 523579 - ||  || || LINEAR
|-
| 523580 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523581 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523582 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523583 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523584 - ||  || || WISE
|-
| 523585 - ||  || || LINEAR
|-
| 523586 - ||  || || CSS
|-
| 523587 - ||  || || LINEAR
|-
| 523588 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 523589 - ||  || || LINEAR
|-
| 523590 - ||  || || LINEAR
|-
| 523591 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 523592 - ||  || || LINEAR
|-
| 523593 - ||  || || LINEAR
|-
| 523594 - ||  || || LINEAR
|-
| 523595 - ||  || || NEAT
|-
| 523596 - ||  || || LINEAR
|-
| 523597 - ||  || || C. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 523598 - ||  || || LINEAR
|-
| 523599 - ||  || || NEAT
|-
| 523600 - ||  || || LINEAR
|}

523601–523700 

|-
| 523601 - ||  || || Palomar Obs.
|-
| 523602 - ||  || || LINEAR
|-
| 523603 - ||  || || SSS
|-
| 523604 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523605 - ||  || || LINEAR
|-
| 523606 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523607 - ||  || || LINEAR
|-
| 523608 - ||  || || CSS
|-
| 523609 - ||  || || NEAT
|-
| 523610 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523611 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523612 - ||  || || CSS
|-
| 523613 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523614 - ||  || || CSS
|-
| 523615 - ||  || || Kitt Peak Obs.
|-
| 523616 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523617 - ||  || || Palomar Obs.
|-
| 523618 - ||  || || M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz
|-
| 523619 - ||  || || CSS
|-
| 523620 - ||  || || Palomar Obs.
|-
| 523621 - ||  || || R. Ferrando
|-
| 523622 - ||  || || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 523623 - ||  || || CSS
|-
| 523624 - ||  || || Palomar Obs.
|-
| 523625 - ||  || || CSS
|-
| 523626 - ||  || || SSS
|-
| 523627 - ||  || || Palomar Obs.
|-
| 523628 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523629 - ||  || || M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz
|-
| 523630 - ||  || || SSS
|-
| 523631 - ||  || || CSS
|-
| 523632 - ||  || || CSS
|-
| 523633 - ||  || || CSS
|-
| 523634 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523635 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523636 - ||  || || WISE
|-
| 523637 - ||  || || WISE
|-
| 523638 - ||  || || WISE
|-
| 523639 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523640 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523641 - ||  || || SSS
|-
| 523642 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523643 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523644 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523645 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523646 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523647 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523648 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523649 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523650 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523651 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523652 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523653 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523654 - ||  || || CSS
|-
| 523655 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523656 - ||  || || LINEAR
|-
| 523657 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523658 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523659 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523660 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523661 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523662 - ||  || || CSS
|-
| 523663 - ||  || || CSS
|-
| 523664 - ||  || || Osservatorio astronomico di Maiorca
|-
| 523665 - ||  || || SSS
|-
| 523666 - ||  || || Osservatorio astronomico di Maiorca
|-
| 523667 - ||  || || CSS
|-
| 523668 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523669 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523670 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523671 - ||  || || S. S. Sheppard
|-
| 523672 - ||  || || S. S. Sheppard
|-
| 523673 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523674 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523675 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523676 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523677 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523678 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523679 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523680 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523681 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523682 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523683 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523684 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523685 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523686 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523687 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523688 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523689 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523690 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523691 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523692 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523693 - ||  || || S. S. Sheppard
|-
| 523694 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523695 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523696 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523697 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523698 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523699 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523700 - ||  || || Pan-STARRS
|}

523701–523800 

|-
| 523701 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523702 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523703 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523704 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523705 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523706 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523707 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523708 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523709 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523710 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523711 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523712 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523713 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523714 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523715 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523716 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523717 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523718 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523719 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523720 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523721 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523722 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523723 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523724 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523725 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523726 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523727 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523728 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523729 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523730 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523731 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523732 - ||  || || Osservatorio astronomico di Maiorca
|-
| 523733 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523734 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523735 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523736 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523737 - ||  || || CSS
|-
| 523738 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523739 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523740 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523741 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523742 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523743 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523744 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523745 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523746 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523747 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523748 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523749 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523750 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523751 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523752 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523753 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523754 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523755 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523756 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523757 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523758 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523759 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523760 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523761 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523762 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523763 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523764 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523765 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523766 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523767 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523768 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523769 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523770 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523771 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523772 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523773 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523774 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523775 - ||  || || CSS
|-
| 523776 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523777 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523778 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523779 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523780 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523781 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523782 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523783 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523784 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523785 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523786 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523787 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523788 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523789 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523790 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523791 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523792 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523793 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523794 - ||  || || OSSOS
|-
| 523795 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523796 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523797 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523798 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523799 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523800 - ||  || || Pan-STARRS
|}

523801–523900 

|-
| 523801 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523802 - ||  || || LINEAR
|-
| 523803 - ||  || || CSS
|-
| 523804 - ||  || || NEAT
|-
| 523805 - ||  || || LINEAR
|-
| 523806 - ||  || || NEAT
|-
| 523807 - ||  || || LONEOS
|-
| 523808 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523809 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523810 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523811 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523812 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523813 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523814 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523815 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523816 - ||  || || CSS
|-
| 523817 - ||  || || SSS
|-
| 523818 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523819 - ||  || || CSS
|-
| 523820 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523821 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523822 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523823 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 523824 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 523825 - ||  || || PLS
|-
| 523826 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523827 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523828 - ||  || || K. J. Lawrence, E. F. Helin
|-
| 523829 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523830 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523831 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523832 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523833 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523834 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523835 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523836 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523837 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523838 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523839 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523840 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523841 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523842 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523843 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523844 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523845 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523846 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523847 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523848 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523849 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523850 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523851 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523852 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523853 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523854 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523855 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523856 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523857 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523858 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523859 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523860 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523861 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523862 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523863 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523864 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523865 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523866 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523867 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523868 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523869 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523870 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523871 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523872 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523873 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523874 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523875 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523876 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523877 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523878 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523879 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523880 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523881 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523882 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523883 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523884 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523885 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523886 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523887 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523888 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523889 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523890 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523891 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523892 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523893 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523894 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523895 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523896 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523897 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523898 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523899 - ||  || || J. Chen, C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu
|-
| 523900 - ||  || || Spacewatch
|}

523901–524000 

|-
| 523901 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523902 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523903 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523904 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523905 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523906 - ||  || || ODAS
|-
| 523907 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523908 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523909 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523910 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523911 - ||  || || ODAS
|-
| 523912 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523913 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523914 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523915 - ||  || || LINEAR
|-
| 523916 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523917 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523918 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523919 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523920 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523921 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523922 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523923 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523924 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523925 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523926 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523927 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523928 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523929 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523930 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523931 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523932 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523933 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523934 - ||  || || LINEAR
|-
| 523935 - ||  || || LINEAR
|-
| 523936 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523937 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523938 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523939 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523940 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523941 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523942 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523943 - ||  || || LINEAR
|-
| 523944 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523945 - ||  || || LINEAR
|-
| 523946 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523947 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523948 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523949 - ||  || || ODAS
|-
| 523950 - ||  || || LINEAR
|-
| 523951 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523952 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523953 - ||  || || ODAS
|-
| 523954 Guman ||  || || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| 523955 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 523956 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523957 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523958 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523959 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523960 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523961 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523962 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523963 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523964 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523965 - ||  || || A. Fitzsimmons, E. Fletcher
|-
| 523966 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523967 - ||  || || LINEAR
|-
| 523968 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523969 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523970 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523971 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523972 - ||  || || LINEAR
|-
| 523973 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523974 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523975 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523976 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523977 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523978 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523979 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523980 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523981 - ||  || || LINEAR
|-
| 523982 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523983 - ||  || || D. C. Jewitt, J. X. Luu, C. Trujillo
|-
| 523984 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523985 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523986 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523987 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523988 - ||  || || LINEAR
|-
| 523989 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523990 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523991 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523992 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523993 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523994 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523995 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523996 - ||  || || LINEAR
|-
| 523997 - ||  || || Spacewatch
|-
| 523998 - ||  || || LINEAR
|-
| 523999 - ||  || || LINEAR
|-
| 524000 - ||  || || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0523001